Yanxi kan syfta på följande platser:

Kina 

1. Yanxi (socken i Kina, Zhejiang), socken i Yanxi, 
2. Yanxi (köping i Kina, Hunan, lat 28,13, long 110,90), köping i Yanxi, 
3. Yanxi (socken i Kina, Hunan, lat 27,66, long 110,75), socken i Yanxi, 
4. Yanxi (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,64, long 115,04), köpinghuvudort i Jiangxi, 
5. Yanxi (sockenhuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 27,74, long 119,60), sockenhuvudort i Zhejiang, 
6. Yanxi (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,30, long 108,13), köpinghuvudort i Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar